

Бейлітон — місто, штат Алабама
 Бейлітон — місто, штат Теннессі